Tlacuilola kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tlacuilola, San Luis Potosí, Tamazunchale, 
 Tlacuilola, Hidalgo, 
 Tlacuilola, Veracruz, Zongolica, 

Robotskapade Mexikoförgreningar